Alexandre Trajano Avelino Junior, (São Cristóvão, 14 de junio de 1996), más conocido como Alexandre Trajano, es un empresario brasileño. Es el actual Director General de la empresa Full Entregas.

Biografía 
Alexandre nació en São Cristóvão, región de la zona central de Río de Janeiro. De niño vivía en Rocha Miranda, y a los 11 años se interesó por la venta digital. Poco después, a los 15 años, dejó de estudiar debido a su trabajo como mensajero en moto.

Un tiempo después, empezó con sus ventas de reventa de máquinas de tarjetas. La novedad empezó a llamar la atención del mercado del país, porque se compraba en grandes cantidades en los mayores sitios de venta de Brasil. Qué hizo que las empresas se interesaran por una colaboración a largo plazo.

En 2020, creó su propia empresa para vender sus productos Full Entregas, que hoy ocupa una posición favorable en el ranking del mercado digital. Con el aumento del desempleo debido a la pandemia del coronavirus, muchas personas optaron por un trabajo alternativo, y las ventas acabaron convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingresos.

Actualmente, en 2023, cuenta con más de 16.000 representantes en los estados de Brasil.

Referencias 

Nacidos en el estado de Río de Janeiro
Empresarios de Brasil